Егорович — фамилия. Известные носители:

 Егорович, Владимир Алексеевич (1919—1953) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946).
 Егорович, Вячеслав Владимирович (1946—2017) — советский футболист.